Guatemala, een land in Centraal-Amerika
Guatemala-Stad, de hoofdstad van dat land
Guatemala (departement), een departement van dat land
Guatemala (straat), een straat in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires